Kwame Eric Adjei (* 12. srpna 1984), je ghanský fotbalový záložník, který nastupuje za český klub SK Lhota.

Externí odkazy 
 Profil, transfermarkt.co.uk

Ghanští fotbalisté
Fotbaloví záložníci
Fotbalisté FK Bohemians Praha
Fotbalisté FC Chomutov
Fotbalisté SK Viktorie Jirny
Fotbalisté SK Benešov
Narození v roce 1984
Narození 12. srpna
Žijící lidé
Muži
Narození v Ghaně